77-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 10 по 17 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал 22-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь, став самым молодым победителем гонки в её истории.

Участники 
В гонке приняло участие 23 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 5 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехали 118 спортсменов.

Список участников с результатами

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1240 километров. Пятый этап проходил в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1 
Стартовый 138-километровый этап гонки получился очень нервным. На протяжении всего этапа дул сильный ветер, на многих участках маршрута его сила стабильно находилась на уровне 12 метров в секунду. Все прекрасно понимали, что очень высок риск образования эшелонов, ни одна из команд не хотела, чтобы время потеряли ее лидеры. На стартовом отрезке сформировался отрыв, в котором оказалось всего три гонщика: Амель Муанар (), Дамьен Годен (), Ромен Комбо (). Максимальное преимущество беглецов находилось на уровне 3.30. Еще на первой половине пути пелотон периодически ускорялся в попытках создать эшелоны, в этот момент разрыв резко уменьшался, а от основного формирования отставали некоторые гонщики, но потом все возвращалось на круги своя. 

Разрыв постепенно сокращался, но все было спокойно пока до завершения этапа не осталось 45 километров. В этот момент гонщики оказались на открытой местности и начались новые попытки образовать эшелоны. Трех беглецов сразу же догнали, в первом осколке в какой-то момент оставалось не больше 30 гонщиков, но темп гонки упал, как только все въехали в один из населенных пунктов. В дальнейшем эта ситуация повторялась еще много раз – активные действия на открытой местности с боковым ветром, которые прекращались сразу же после въезда на городскую территорию или лесистую местность.

В какой-то момент скорости были настолько невысокими, что участнику раннего отрыва Дамьену Годену было позволено уехать вперед во второй раз. Усталый француз сумел за счет этого набрать горные очки на подъеме третьей категории. Некоторое время вместе с Годеном помаячил впереди литовец Эвалдас Шишкевичус (Delko Marseille Provence), но продолжалось это недолго. За 19 километров до финиша была разыграна первая промежуточно премия, на которой можно было заработать бонификационные секунды. Три секунды заполучил Луис Леон Санчес (), две и одну взяли два лидера  – Михал Квятковски и Эган Берналь. К этому времени в числе отставших были некоторые фавориты общего зачета – Ион Изагирре (Astana Pro Team), Марк Солер () и Даниэль Мартинес (). За три километра до финиша была расположена вторая промежуточная премия. На сей раз максимальные три секунды забрал Квятковски, Санчес взял две, а Руди Молар () – одну.

Примерно за два километра до финиша попытку атаковать предпринял Филипп Жильбер (), поехать с ним пытался Иван Гарсия (), но сделать этого у него не получилось. Знаменитого бельгийца накатили на последнем километре, когда в голове основной группы появились гонщики . Затяжной спринт с первой позиции начал Сонни Колбрелли (Bahrain Merida), однако его без труда обошли сразу несколько конкурентов. Вперед вырвался Дилан Груневеген (Team Jumbo – Visma). На последних метрах Груневегена накатывал Калеб Юэн (), но близкий спринт все-таки закончился в пользу голландца.

Этап 2 
Второй день подряд участникам многодневки пришлось иметь дело с очень сильным боковым ветром. На первых километрах отпустили трех гонщиков – Алессандро Де Марки (), Дамьена Годана () и Николя Эде (). Трио лидеров не сумело удержаться впереди даже 40 километров, все из-за того, что скорость пелотона была высокой практически с самого начала, уже тогда основное формирование начало делиться на эшелоны. Дамьен Годен довольствовал тем, что успел взять горные очки на подъеме третьей категории. Ситуация в гонке то взрывалась, то успокаивалась. В какие-то моменты в первом осколке пелотона насчитывалось всего 12 гонщиков, а через несколько минут он быстро увеличивался до сотни велосипедистов. На промежуточном финише три бонификационные секунды в свой актив записал Эган Берналь ().

За 40 километров до финиша в первом осколке пелотона на тот момент было около 30 гонщиков. Находившийся в первом осколке Ригоберто Уран (EF Education First Team) упал, Михал Квятковски (Team Sky) прокололся, а Калеб Юэн (Lotto Soudal) отстал от лидеров. Все они были отброшены во вторую группу, в которой находились Фабио Якобсен (Deceuninck – Quick Step), Сэм Беннетт (Bora – Hansgrohe) и Ильнур Закарин (Team Katusha – Alpecin). Разрыв держался на уровне 50 секунд. Численное преимущество в первой группе имела , это позволило французской команде без борьбы получить бонусные секунды на втором промежуточном финише. Три секунде заработал Тони Галлопен, две отошли к Ромену Барде. За 15 километров до конца, когда участники соревнований находились на участке с встречным ветром, разрыв уменьшился до 30 секунд. За восемь километров до конца два первых эшелона воссоединились, но все вновь начало разваливаться за шесть километров до финиша, когда повернули на длинную завершающую прямую с боковым ветром.

В лидерах осталось всего восемь гонщиков, трое из них представляли Team Sky. Люк Роу вскоре сдал последнюю смену и отстал, а вот Берналь и Квятковски оставались впереди. Компанию им составили Филипп Жильбер (Deceuninck – Quick Step), Дилан Груневеген (Team Jumbo – Visma), Иван Гарсия (Bahrain Merida), Луис Леон Санчес (Astana Pro Team) и Маттео Трентин (Mitchelton – Scott). На последних двух километрах Квятковски и Берналь пытались не подпустить отвалившихся гонщиков, а их попутчики больше готовились к спринту. Финишировать первым начал Трентин, параллельно курсом с ним пошел Груневеген, из под них спуртовали Гарсия и Жильбер. Дилан Груневеген вновь финишировал первым и упрочил свое лидерство в общем зачете

Этап 3 
Третий этап французской многодневки разительным образом отличался от первых двух, даже несмотря на то, что он тоже был равнинным. Все дело в том, что сегодня ветер был слабее, да и дул практически везде только в лицо. Скорости были невысокие, зато все чувствовали себя более уверенно и спокойно. На 25-м километре дистанции отрыва все еще не было, поэтому Михал Квятковски (Team Sky), Луис Леон Санчес (Astana Pro Team) и Тони Галлопен (AG2R La Mondiale) получили возможность разыграть бонусные секунды на промежуточной спринтерской премии. Первым в этом противостоянии оказался Квятковски, который списал со своего времени в общем зачете еще три секунды. Через некоторое время после этого вперед попытались уехать восемь гонщиков. В конечном счете в числе беглецов оказалось всего двое гонщиков из одной команды: Рамунас Навардаускас и Алессандро Федели (оба – Delko Marseille Provence). Их максимальное преимущество достигало пяти минут. В дальнейшем разрыв дуэта лидеров сокращался, пусть медленно, но зато неуклонно. Окончательно догнали беглецов ровно за 40 километров до финиша. 

Через несколько километров ситуация оживилась из-за большого завала на узком мосту, когда гонщики двигались на небольшой скорости. К счастью, никто серьезных травм на этом участке не получил, все продолжили гонку и вернулись в пелотон, в котором никто никуда не спешил. За 18 километров до финиша была разыграны бонусные секунды на втором промежуточном финише. Вновь три секунду получил Михал Квятковски, две ушли Эгану Берналю (Team Sky), одна досталась Феликсу Гросшартнеру (Bora – Hansgrohe). За шесть километров до конца трио из Team Sky (Люк Роу, Михал Квятковски, Эган Берналь) в очередной раз попыталось создать эшелоны. В этот момент гонщики находились на отрезке с боковым ветром. Удивительно, но представители британской команды вновь сумели разорвать пелотон. Благодаря их усилиям в какой-то момент в первом осколке осталось менее 10 гонщиков. На заключительных километрах лидеров все-таки догнали и все свелось к массовому групповому спринту за победу. Доминирующую позицию заняли представители Groupama – FDJ, но лидер французской команды Арно Демар мощно спуртовать не сумел. Ирландец Сэм Беннетт () своевременно переместился на колесо разгоняющего Team Jumbo – Visma Мике Тёниссена и одержал достаточно комфортную победу. Калеб Юэн (Lotto Soudal) был на колесе Беннетта и занял второе место.

Этап 4 
Четвёртый этап стал первым, на котором участникам не пришлось иметь дело с сильным боковым ветром. Началась тяжелая по рельефу часть многодневки. На 10-м километре сформировался большой отрыв, в котором оказалось 13 гонщиков: Жюльен Берар, Джулио Чикконе (оба – Trek – Segafredo), Эдуард Гросу, Эвалдас Шишкевичус (оба – Delko Marseille Provence), Томас де Гендт (Lotto Soudal), Алессандро Де Марки (CCC Team), Кристоф Пфингстен (Bora – Hansgrohe), Магнус Корт Нилсен (Astana Pro Team), Оливье Ле Гак (Groupama – FDJ), Матиас ле Турнье (Cofidis, Solutions Credits), Эли Жесбер (Arkea Samsic), Кевин Реза (Vital Concept – B&B Hotels) и Дамьен Годен (Direct Energie). Отрыв получился необычайно сильным по составу, в нем оказались знаменитые мастера побегов де Хендт и Де Марки, а вместе с ними Чикконе и Корт Нилсен, выигрывавшие в отрывах этапы гранд-туров. Ближайший из беглецов проигрывал в общем зачете более шести минут, поэтому сразу стало понятно, что отрыв имеет неплохие шансы на успех. Примерно к середине 212-километрого этапа разрыв находился на уровне семи минут и казалось, что акцентировано преследовать лидеров уже никто не будет. Они разыгрывали между собой горные очки и бонусные секунды. 

Примерно за 100 километров до конца в голове пелотона все-таки решили включиться представители Mitchelton – Scott и Bahrain Merida, явно надеявшиеся на возможную победу в спринте Маттео Трентина и Сонни Колбрелли. Со временем количество гонщиков в отрыве начало сокращаться, а их преимущество таять, за 47 километров до финиша разрыв уменьшился до 2.30. Однако в дальнейшем у Mitchelton – Scott и Bahrain Merida просто начали заканчиваться оруженосцы и продолжать преследование становилось все тяжелее и тяжелее. На последних 10 километрах впереди осталось только четверо сильнейших – де Гендт, Де Марки, Чикконе и Корт Нилсен. Их перевес составлял всего 50 секунд, но больше уже не сокращался. Совсем скоро стало окончательно ясно, что догнать их не получится. Казалось, что Корт Нилсен имеет в отрыве самый сильный спринт, но ждать финиша он не стал. У датчанина из «Астаны» на последнем километре прошла успешная атака, он закончил этап первым в гордом одиночестве.

Этап 5 
Пятым этапом гонки была 25-километровая «разделка». Ранним лидером стал новозеландец Том Скалли (EF Education First Team). Всю дистанцию он преодолел за 30.53. Три секунды Скалли уступил прошлогодний победитель общего зачета Марк Солер (Movistar Team) – 30.56, а еще один новозеландец Джек Бауэр (Mitchelton – Scott) достаточно долгое время удерживал третью позицию – 31.11. Потерявший все шансы в общем зачете на одном из предыдущих этапов, Саймон Йейтс (Mitchelton – Scott) вышел на дистанцию в середине стартового протокола. Британец хоть и не является ярко выраженным специалистом гонок на время, но все предыдущие результаты он улучшил значительно – 30.26(на 27 секунд быстрее Скалли). Вскоре после британца на финише появились Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data) и Эстебан Чавес (Mitchelton – Scott), оба показали время 31.10 и расположились на четвертом и пятом местах. Чуть позже на четвертое место выбрался Ион Изагирре (Astana Pro Team), проехавший всего на секунду быстрее Боассона Хагена и Чавеса – 31.09. Финишировавший следом за Изагирре Нилс Политт (Team Katusha – Alpecin) великолепно прошел заключительный кусок и вышел на второе место, всего в семи секундах позади Йейтса – 30.33. Один за другим дистанцию проехали три хороших «раздельщика» из EF Education First Team. Удивительно, но вся тройка Даниэль Мартинес, Тиджей Ван Гардерен и Лоусон Крэддок показала результат 30.41, их время различалось только в долях секунды. Ван Гардерен оказался третьим, Крэддок – четвертым, Мартинес – пятым. Неудачно проехали этап два его фаворита – Боб Юнгельс (Deceuninck – Quick Step) и Вилко Келдерман (Team Sunweb). Время Юнгелса – 31.05, Келдерман был на 10 секунд хуже него – 31.15. Найро Кинтана (Movistar Team) выступил в своем слабом виде очень достойно, многим своим сильным конкурентам он проиграл совсем немного – 31.19. 

В этот момент на дистанции уже были гонщики, занимавшие первые места в общем зачете – Михал Квятковски, Эган Берналь (оба – Team Sky) и Луис Леон Санчес (Astana Pro Team). Первым из них этап закончил молодой колумбиец Берналь, который проехал трассу просто блестяще. Он вклинился в стройные ряды гонщиков, остановивших секундомер через 30.41 после старта. Луис Леон Санчес уступил времени Берналя 15 секунд – 30.56. Квятковски сумел занять третье место – 30.37. Для поляка это скорее неудача, чем успех, практически все ожидали от него победы. Саймон Йейтс одержал совершенно неожиданную победу, его время так никто и не улучшил. Это первая победа Саймона в «разделках» за время его профессиональной карьеры.

Этап 6 
176-километровый холмистый этап проходил в условиях сильного ветра, как и все предыдущие. К счастью для гонщиков, на большой части дистанции ветер был попутным, а не боковым, а значит риск образования эшелонов был не так велик. На первых километрах от пелотона отъехали пятеро гонщиков: Иван Гарсия (Bahrain Merida), Алекс Кирш (Trek – Segafredo), Лилиан Кальмежан (Direct Energie), Лоран Пишон (Team Arkea Samsic) и Мауро Финетто (Delko Marseille Provence). Гарсия практически сразу решил сбросить темп и дождаться пелотона, а через пару десятков километров его примеру последовал Кальмежан. Француз проигрывал в общем зачете чуть больше двух минут, поэтому далеко отрыв с ним не отпустили бы. Оставшиеся впереди Кирш, Пишон и Финетто набрали трехминутный запас, но большего гандикапа пелотон решил им не давать. Никаких шансов на победу у беглецов не было. Окончательно нейтрализовали группу лидеров примерно за 40 километров до финиша. В этот момент темп основной группы был очень высок, Bahrain Merida, Mitchelton – Scott и Deceuninck – Quick Step пытались просеять группу, дабы отцепить самых быстрых спринтеров из других команд.

После прохождения очередного подъема третий категории разрыв между двумя большими формированиями находился на уровне 30 секунд. В первой группе сумели удержаться некоторые спринтеры, а также все претенденты на общий зачет. За 30 километров до завершения этапа, на промежуточном спринтерском финише, были разыграны бонусные секунды. Луис Леон Санчес и Ион Исагирре (Astana Pro Team) немного отъехали вперед, Санчес таким образом без борьбы списал со своего времени в общем зачете три секунды. В борьбе за одну секунду Джек Хэйг (Mitchelton – Scott) опередил Наиро Кинтану (Movistar Team). На следующем подъеме представители Mitchelton – Scott продолжили работать в высоком темпе, чтобы не подпускать выпавших ранее гонщиков. За 15 километров до финиша произошел завал с участием Яна Беклантса (Team Sunweb) и Рафаэля Вальса (Movistar Team), в результате которого основное формирование развалилось на несколько мелких осколков. Гонщики впереди не стали пользоваться ситуацией и взвинчивать темп, со временем группа вновь собралась воедино.

За четыре километра до финиша лидер общего Михал Квятковски (Team Sky) взял три бонусные секунды на втором промежуточном спринте, Санчес получил две секунды. В этот же момент в группе произошел второй завал, в результате которого шансы на победу потерял спринтер Lotto Soudal Калеб Юэн. С первой позиции финишировать начал Арно Демар (Groupama – FDJ). Француз имел хорошие шансы одержать победу, но ирландец Сэм Беннетт (Bora – Hansgrohe) имел явное преимущество в скорости над всеми своими конкурентами. Он без труда обошел Джона Дегенкольба (Trek – Segafredo), Маттео Трентина (Mitchelton – Scott), а потом и Демара. Беннетт – первый.

Этап 7 
Королевский этап французской многодневки с финишем на перевале Коль де Турини начался в высоком темпе. Желающих уехать в отрыв хватало с избытком, но в первое время все атаки были безрезультативными. Ситуацию в гонке пытались контролировать представители Lotto Soudal, которые позволяли лидеру горного зачета Томасу де Хендту пополнять свой очковый запас. На первых двух подъемах второй категории бельгиец собрал максимальное количество очков и упрочил свое лидерство. Большая лидирующая группа все-таки сформировалась, произошло это еще в тот момент, когда гонщики проходили второй подъем дня. В гигантском лидирующем формировании очутились 39 велосипедистов. В отрыве не оказалось гонщиков всего двух команд – Team Sky и Team Sunweb. Слишком далеко беглецов отпустить не могли, поскольку находившийся впереди Филипп Жильбер проигрывал Михалу Квятковскому (Team Sky) всего 2.01. Несмотря на это, беглецы достаточно быстро набрали четырехминутное преимущество.

Томас де Гендт продолжил отрываться от своих конкурентов на третьем подъеме второй категории, на котором он в очередной раз прихватил себе семь максимальных очков. Алессандро Де Марки взяли очки за второе место, но запас де Гендта над ним продолжал увеличиваться. На следующем подъеме третьей категории противостояние де Гендта и Де Марки продолжилось, его исход оказался таким же, как и на предыдущих вершинах – бельгиец итальянца опередил. В какой-то момент де Гендт и Де Марки уехали от других участников отрыва, но потом начали их ждать. Разрыв тем временем увеличился до шести с половиной минут. Стало ясно, что большую группу отрыва сегодня вряд ли догонят, будущий победитель этапа был именно в ней.

На предпоследнем подъеме первой категории от отрыва достаточно массово начали отставать гонщики, пелотон же в какой-то момент сократил разрыв до пяти с половиной минут, но потом его отставание вновь достигло шести минут. На атаку решился Виннер Анакона, его активность явно означала, что в дальнейшем рвануть вперед попробует Наиро Кинтана (оба – Movistar Team). На вершине подъема де Гендт опять оказался сильнее Де Марки. Последний подъем лидером начал Павел Поляньский, но солировать долго ему не дали. В дальнейшем атаковал Саймон Йейтс, ему сразу ответили Мигель Анхель Лопес и Даниэль Мартинес, а чуть позже Николя Эде. Именно эти четыре гонщика позже разыграли победу на Коль де Турини.

Team Sky не сильно смущало наличие впереди Жильбера, представители британской команды сохраняли удивительное хладнокровие, несмотря на то, что бельгиец виртуально вез Михалу Квятковскому и Эгану Берналю в общем зачете более четырех минут перед началом последнего восхождения. Впереди Лопес, Йейтс, Эде и Мартинес обменивались атаками, но не один из них не мог получить решающего преимущества. Позади них Жильбер прилагал максимум усилий, чтобы выйти на первое место в генеральной классиикации, а в основной группе оставалось все меньше и меньше гонщиков. Достаточно рано от группы отстали Вилко Келдерман (Team Sunweb), Боб Юнгельс (Deceuninck – Quick Step) и Луис Леон Санчес (Astana Pro Team). Казалось, что у Квятковского все складывается хорошо, но это было ошибочным впечатлением. Он начал отставать, когда лидерам оставалось до макушки горы примерно три километра, вместе с ним держался Ильнур Закарин (Team Katusha – Alpecin). В борьбе за победу сильнейшим неожиданно оказался Мартинес. В самом конце Мартинес с Лопесом остались вдвоем, гонщик EF Education First ускорился и привез своему соотечественнику шесть секунд. Третьим через 20 секунд этап закончил Эде, Саймон Йейтс стал только четвертым.

Этап 8 
Традиционный короткий этап в окрестностях Ниццы начался в высоком темпе, как это и было положено. Сначала впереди было четыре гонщика, потом их стало 13, а после прохождения первого категорийного подъема дня в лидирующем формировании уже насчитывалось 37 велосипедистов. Впереди оказалось сразу несколько гонщиков, которые занимали высокие места в общем зачете, поэтому такой отрыв  далеко отпустить просто не могла. Особенно опасны были Закарин, Юнгельс и Санчес, россиянин из Team Katusha – Alpecin перед началом этапа проигрывал Эгану Берналю меньше трех минут. На первом подъеме второй категории свою очковую копилку пополнил де Гендт, продолжавший наращивать свое преимущество в горном зачете. Сразу после этого из большого отрыва атаковал Трентин. Пелотон в этот момент находился примерно в 1.10 позади лидеров. На второй подъем второй категории Трентин поднялся один, де Гендт на вершине был втором, примерно в 10 секундах позади итальянца. После прохождения вершины у Трентина наконец появились попутчики, к нему переложились Ван Гардерен и Эль Фарес. Вскоре после этого была пройден еще одна гора второй категории, на ее вершине первым опять был Трентин. За 50 километров до финиша трио Трентин-Ван Гардерен-Эль Фарес везла группе Закарина около 50 секунд, пелотон ведомый Team Sky шел в 1.20 позади.

Примерно за 48 километров до конца, когда началось восхождение на Кот де Пейе – самый тяжелый подъем дня, из пелотона атаковал Наиро Кинтана (). Колумбиец быстро доехал до группы Закарина, в которой на него начали работать трое его партнеров по Movistar Team. Лидирующая тройка к Кот де Пейе распалась, Ван Гардерен сбросил с колеса Трентина и Эль Фареса. Несмотря на это, американец не успел доехать один даже до вершины Пейе, Movistar Team повезла группу Кинтаны в очень высоком темпе, она догнала Ван Гардерена, а от нее отстали Закарин, Юнгельс и ряд других гонщиков. Team Sky устроила погоню за группой Кинтаны, в которой у лидера Movistar Team остался всего один гонщик – Марк Солер. На долгое время разрыв стабилизировался на уровне 40-50 секунд. Два последних подъема Кинтана работал уже без оруженосцев, изредка ему помогали только два гонщика из EF Education First – Ван Гардерен и Мартинес. Несмотря на это, колумбиец продолжал удерживать разрыв на уровне 40 секунд, правда было заметно, что у Team Sky еще остаются «грегари» и паниковать им было просто не нужно. Задолго до финиша из основной группы вылетел Филипп Жильбер (Deceuninck – Quick Step), лишившись тем самым шансов на высокое место в итоговой генеральной классификации.

На последнем подъеме Кинтана продолжил работать практически без смен, в средней части восхождения от его группы отскочил Ион Исагирре, начавший планомерно набирать преимущество. На вершине подъема, за девять километров до конца, он вез группе Кинтаны уже 20 секунд. Группа Берналя тем временем сократила отставание от Кинтаны до 15-20 секунд и полностью контролировала ход гонки. На спуске баска из «» никто догнать уже не мог. Этап он завершил с комфортным преимуществом в 18 секунд. Спринт за второе место забрал Оливер Насен, третьим финишировал Вилко Келдерман. Изагирре принес  уже 19-ю победу в сезоне.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2019 году
Март 2019 года